Ha Seok-Ju - em coreano, 하 석 - 광주 (Hamyang, 20 de fevereiro de 1968) é um ex-futebolista e treinador profissional sul-coreano, que atuava como meio-campo.

Carreira 
Sua carreira durou treze anos (1990-2003), jogando por Pusan Daewoo Royals, Cerezo Osaka, Vissel Kobe e Pohang Steelers, onde deixaria os gramados em 2003, aos 35 anos.

Seleção 
Pela Seleção Sul-Coreana de Futebol, Ha disputou 95 jogos entre 1991 e 2001 e marcou 23 gols. Fez ainda cinco partidas pela equipe Sub-23, marcando um gol.

Esteve presente nas Copas de 1994 e 1998, marcando um gol (de falta) nesta última, contra o México.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Futebolistas do Vissel Kobe
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas olímpicos da Coreia do Sul
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Futebolistas da Copa da Ásia de 1996
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001